Epona bezeichnet:
 Epona (Mythologie), eine keltische Gottheit
 (3838) Epona, ein Asteroid
 Epona IRC Services, eine Sammlung von Services für ein IRC-Netzwerk